Текучи има више значења:

 Текучи, насеље у округу Галац у Румунији
 Текучи (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Текучи (Галац), општина у округу Галац у Румунији